Di seguito una lista di asteroidi dal numero 501001 al 502000 con data di scoperta e scopritore.

501001-501100 

|-
| 501001 - ||  ||  || CSS
|-
| 501002 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501003 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501004 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501005 - ||  ||  || CSS
|-
| 501006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501007 - ||  ||  || OAM
|-
| 501008 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501009 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501011 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501013 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501014 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501017 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501018 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501020 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501021 - ||  ||  || WISE
|-
| 501022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501024 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501025 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501026 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501027 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501029 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501030 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501033 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501035 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501037 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501038 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501039 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501040 - ||  ||  || CSS
|-
| 501041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501042 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501048 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501049 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501051 - ||  ||  || CSS
|-
| 501052 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501053 - ||  ||  || CSS
|-
| 501054 - ||  ||  || CSS
|-
| 501055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501056 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501057 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501058 - ||  ||  || WISE
|-
| 501059 - ||  ||  || OAM
|-
| 501060 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501061 - ||  ||  || WISE
|-
| 501062 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 501063 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501068 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501069 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501071 - ||  ||  || CSS
|-
| 501072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501073 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501074 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 501075 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501076 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501078 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501079 - ||  ||  || OAM
|-
| 501080 - ||  ||  || OAM
|-
| 501081 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 501082 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501085 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501086 - ||  ||  || CSS
|-
| 501087 - ||  ||  || CSS
|-
| 501088 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501089 - ||  ||  || CSS
|-
| 501090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501091 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501092 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501095 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501096 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501097 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501098 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501099 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501100 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

501101-501200 

|-
| 501101 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501103 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501104 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501105 - ||  ||  || Hellmich, S., Motolla, S.
|-
| 501106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501107 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501109 - ||  ||  || CSS
|-
| 501110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501111 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 501112 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501113 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501114 - ||  ||  || OAM
|-
| 501115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501119 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501122 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501124 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501126 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501128 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501129 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501130 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501131 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 501132 Runkel ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501133 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501134 - ||  ||  || WISE
|-
| 501135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501136 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501137 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501138 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501142 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 501143 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501149 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501150 - ||  ||  || WISE
|-
| 501151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501152 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501157 - ||  ||  || CSS
|-
| 501158 - ||  ||  || WISE
|-
| 501159 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501161 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501162 - ||  ||  || CSS
|-
| 501163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501166 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501170 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501172 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501173 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501174 - ||  ||  || CSS
|-
| 501175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501177 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501179 - ||  ||  || OAM
|-
| 501180 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501183 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501184 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501185 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501186 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501189 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501190 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501191 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501193 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501194 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501196 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501198 - ||  ||  || CSS
|-
| 501199 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501200 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

501201-501300 

|-
| 501201 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501203 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 501204 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501205 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501208 - ||  ||  || WISE
|-
| 501209 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501210 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501212 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501213 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501214 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
| 501215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501216 - ||  ||  || CSS
|-
| 501217 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501219 - ||  ||  || CSS
|-
| 501220 - ||  ||  || CSS
|-
| 501221 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501222 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501223 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501225 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501226 - ||  ||  || CSS
|-
| 501227 - ||  ||  || CSS
|-
| 501228 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501229 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501230 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501231 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501232 - ||  ||  || CSS
|-
| 501233 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501234 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501235 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501236 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 501237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501238 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 501239 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 501240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501241 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501242 - ||  ||  || CSS
|-
| 501243 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501244 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501245 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501246 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501248 - ||  ||  || CSS
|-
| 501249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501250 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 501251 - ||  ||  || CSS
|-
| 501252 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 501253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501254 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501255 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 501256 - ||  ||  || CSS
|-
| 501257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501258 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501259 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501260 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501261 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501263 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501265 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 501266 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501267 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501268 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501269 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501270 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501271 - ||  ||  || CSS
|-
| 501272 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501276 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501279 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501281 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501282 - ||  ||  || CSS
|-
| 501283 - ||  ||  || CSS
|-
| 501284 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501285 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501286 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501287 - ||  ||  || WISE
|-
| 501288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501289 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501291 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501292 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 501293 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501295 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501296 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 501297 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 501298 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501299 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501300 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

501301-501400 

|-
| 501301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501303 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501305 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501306 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501308 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501309 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501310 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501311 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501312 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501313 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501314 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501316 - ||  ||  || CSS
|-
| 501317 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501318 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501319 - ||  ||  || CSS
|-
| 501320 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501321 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 501322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501326 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501327 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501328 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501330 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501332 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501334 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501335 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501336 - ||  ||  || CSS
|-
| 501337 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501338 - ||  ||  || CSS
|-
| 501339 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501340 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501341 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501342 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501347 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501348 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501349 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501350 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501351 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501352 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501355 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501356 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501357 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501358 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501361 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501362 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501363 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501364 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501369 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501370 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501371 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501372 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501373 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501374 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501375 - ||  ||  || CSS
|-
| 501376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501377 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501378 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501379 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501381 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501382 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501383 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501384 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 501385 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501386 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501388 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501389 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501390 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501391 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501392 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501393 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501394 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501396 - ||  ||  || OAM
|-
| 501397 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 501398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501400 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

501401-501500 

|-
| 501401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501402 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501403 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501405 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501407 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501408 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501409 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501410 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501411 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501412 - ||  ||  || CSS
|-
| 501413 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501414 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501415 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501416 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501417 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501418 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501419 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501421 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501425 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501426 - ||  ||  || CSS
|-
| 501427 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501428 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 501429 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501430 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501431 - ||  ||  || CSS
|-
| 501432 - ||  ||  || CSS
|-
| 501433 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501434 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501435 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501436 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501437 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501439 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501440 - ||  ||  || WISE
|-
| 501441 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501442 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501443 - ||  ||  || WISE
|-
| 501444 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501445 - ||  ||  || OAM
|-
| 501446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501447 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501448 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501449 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501451 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501452 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501453 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501454 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501455 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501457 - ||  ||  || CSS
|-
| 501458 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501459 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501461 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501463 - ||  ||  || CSS
|-
| 501464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501466 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501467 - ||  ||  || OAM
|-
| 501468 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501470 - ||  ||  || CSS
|-
| 501471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501472 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501475 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501479 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501480 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501481 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501482 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501483 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 501484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501485 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501486 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501489 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501490 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501491 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501493 - ||  ||  || CSS
|-
| 501494 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501495 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501497 - ||  ||  || CSS
|-
| 501498 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501500 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

501501-501600 

|-
| 501501 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501503 - ||  ||  || CSS
|-
| 501504 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501505 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501506 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501507 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501508 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501509 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501510 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 501511 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501512 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501514 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501515 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501518 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501519 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501523 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501524 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501525 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501526 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501528 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501529 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501531 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501532 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501534 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 501535 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501536 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501537 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501538 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501539 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501540 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501542 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501543 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501545 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501546 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501548 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501549 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501550 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501552 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501553 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501554 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501555 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501556 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 501557 - ||  ||  || CSS
|-
| 501558 - ||  ||  || OAM
|-
| 501559 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501561 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501562 - ||  ||  || CSS
|-
| 501563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501564 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501565 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501566 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501567 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501568 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501569 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501570 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501571 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501572 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501574 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501575 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501577 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501578 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501579 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501580 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501581 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501582 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501583 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501584 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501585 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501586 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501588 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501589 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501590 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501592 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501593 - ||  ||  || CSS
|-
| 501594 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501596 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501597 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501598 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501600 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

501601-501700 

|-
| 501601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501602 - ||  ||  || CSS
|-
| 501603 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501606 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501607 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501608 - ||  ||  || CSS
|-
| 501609 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501610 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501612 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 501613 - ||  ||  || CSS
|-
| 501614 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501615 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501616 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501617 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501618 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501620 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501622 - ||  ||  || CSS
|-
| 501623 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501625 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501626 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501628 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501631 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501632 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501633 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501634 - ||  ||  || WISE
|-
| 501635 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501636 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501638 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 501639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501640 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501641 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501642 - ||  ||  || CSS
|-
| 501643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501644 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501647 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501648 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501650 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501652 - ||  ||  || CSS
|-
| 501653 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501655 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501656 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501657 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 501658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501659 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501660 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501662 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501663 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501664 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501665 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501666 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501670 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501673 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501676 - ||  ||  || CSS
|-
| 501677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501679 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501681 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501682 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501684 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501685 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501688 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 501689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501692 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 501693 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501696 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501698 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501699 - ||  ||  || WISE
|-
| 501700 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

501701-501800 

|-
| 501701 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501702 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501705 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501706 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501708 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501710 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501711 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501713 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501715 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501718 - ||  ||  || ODAS
|-
| 501719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501720 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501721 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501722 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501724 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 501725 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501729 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501730 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501731 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501732 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501736 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501737 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 501738 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501745 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501746 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501747 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501749 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 501750 - ||  ||  || CSS
|-
| 501751 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501755 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501756 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501757 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 501758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501761 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501764 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501765 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501766 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501767 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501768 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501770 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 501771 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501772 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501774 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501775 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501778 - ||  ||  || CSS
|-
| 501779 - ||  ||  || WISE
|-
| 501780 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501783 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501784 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501786 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501793 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501794 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501798 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501800 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

501801-501900 

|-
| 501801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501802 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 501803 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501804 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501805 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501807 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501808 - ||  ||  || OAM
|-
| 501809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501810 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501811 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 501812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501815 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501817 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501818 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501820 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501821 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501822 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501824 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501826 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 501827 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501828 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 501829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501831 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501832 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501833 - ||  ||  || CSS
|-
| 501834 - ||  ||  || CINEOS
|-
| 501835 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501837 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501839 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501840 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501842 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501844 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501845 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501846 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501847 - ||  ||  || CSS
|-
| 501848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501851 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501853 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501854 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501855 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 501856 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 501857 - ||  ||  || CSS
|-
| 501858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501859 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501863 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501864 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501867 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501868 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501869 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501870 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501871 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501872 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501874 - ||  ||  || CSS
|-
| 501875 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501878 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501880 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501881 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501882 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501884 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501887 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501888 - ||  ||  || CSS
|-
| 501889 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501890 - ||  ||  || WISE
|-
| 501891 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501892 - ||  ||  || CSS
|-
| 501893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501894 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 501895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501900 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

501901-502000 

|-
| 501901 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501906 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 501907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501908 - ||  ||  || CSS
|-
| 501909 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501910 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501912 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501913 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501917 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501920 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501921 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501922 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501924 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501925 - ||  ||  || CSS
|-
| 501926 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501927 - ||  ||  || CSS
|-
| 501928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501929 - ||  ||  || CSS
|-
| 501930 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501931 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501932 - ||  ||  || CSS
|-
| 501933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501934 - ||  ||  || CSS
|-
| 501935 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501937 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501938 - ||  ||  || CSS
|-
| 501939 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501940 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501941 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 501942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501943 - ||  ||  || CSS
|-
| 501944 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501946 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501950 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501951 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501952 - ||  ||  || WISE
|-
| 501953 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501954 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501955 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501956 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 501957 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501958 - ||  ||  || ODAS
|-
| 501959 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501963 - ||  ||  || CSS
|-
| 501964 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501965 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 501966 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501967 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 501968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501970 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501973 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 501974 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 501975 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501978 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501980 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501982 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 501983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501985 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501986 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501987 - ||  ||  || CSS
|-
| 501988 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 501989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501990 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 501991 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501993 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 501996 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501997 - ||  ||  || WISE
|-
| 501998 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 501999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 502000 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0501001